ima više značenja.

 Atorvastatin, lek
 Tulip (Indijana), naselje